Michaela Polleresová (* 15. července 1997) je rakouská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v obci Wimpassing nedaleko Ternitzu. Připravuje se pod vedením Adiho Zeltnera. V rakouské ženské reprezentaci se pravidelně objevuje od roku 2016 ve střední ve do 70 kg.

Vítězství na turnajích 
 2018 – 2× světový pohár (Varšava, Cancun)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Rakousku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Michaely Polleresové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Michaely Polleresové na Judobase.org

Rakouské judistky
Narození v roce 1997
Narození 15. července
Žijící lidé
Ženy
Rakouští stříbrní olympijští medailisté